Цынга — многозначный термин.

 Цынга (цинга) — болезнь, вызываемая острым недостатком витамина C.
 Цынга — река в России, протекает в Тюменской области.